Антипович — українське та білоруське прізвище. Відомі носії:
 Антипович Костянтин Єрофійович — український історик
 Антипович Тарас Георгійович — український письменник і сценарист

Українські прізвища
Білоруські прізвища